Аун Сан (значения):
 Аун Сан (1915—1947) — бирманский генерал, политический деятель, революционер
 Аун Сан Су Чжи (род. 1945) — бирманский и мьянманский политический деятель, лидер «Национальной лиги за демократию», дочь Аун Сана